

Događaji 
 Pobuna robova na Siciliji.

Rođenja 
 Lucije Kornelije Sula, rimski političar († 78. pr. Kr.)

Smrti